Хачука́ев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Хачукаев, Руслан Ахмадович (1951) — советский и российский актёр-кукольник, режиссёр, Заслуженный деятель искусств Чечено-Ингушской АССР;
 Хачукаев, Сулейман Ахмедович (1962—1983) — советский военнослужащий, участник войны в Афганистане.
 Хачукаев, Хизир Мусаевич (1960-е) — полевой командир.